Chodorowski, Chodorowska:
 Antoni Chodorowski – polski grafik
 Jan Chodorowski – polski brydżysta
 Jan Chodorowski – polski materiałoznawca
 Janusz Chodorowski – polski inżynier
 Zygmunt Chodorowski – polski lekarz
 Anna Beata Chodorowska – polska poetka
 Irena Chodorowska – polska brydżystka
 Irena Chodorowska-Dzikiewicz – polska harcerka
 Marta Chodorowska – polska aktorka